Лы () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи языка тай-ныа.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center;font-family:Microsoft Tai Le,Noto Sans Tai Le"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЛыОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+195x
| title="U+1950: TAI LE LETTER KA" | ᥐ
| title="U+1951: TAI LE LETTER XA" | ᥑ
| title="U+1952: TAI LE LETTER NGA" | ᥒ
| title="U+1953: TAI LE LETTER TSA" | ᥓ
| title="U+1954: TAI LE LETTER SA" | ᥔ
| title="U+1955: TAI LE LETTER YA" | ᥕ
| title="U+1956: TAI LE LETTER TA" | ᥖ
| title="U+1957: TAI LE LETTER THA" | ᥗ
| title="U+1958: TAI LE LETTER LA" | ᥘ
| title="U+1959: TAI LE LETTER PA" | ᥙ
| title="U+195A: TAI LE LETTER PHA" | ᥚ
| title="U+195B: TAI LE LETTER MA" | ᥛ
| title="U+195C: TAI LE LETTER FA" | ᥜ
| title="U+195D: TAI LE LETTER VA" | ᥝ
| title="U+195E: TAI LE LETTER HA" | ᥞ
| title="U+195F: TAI LE LETTER QA" | ᥟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+196x
| title="U+1960: TAI LE LETTER KHA" | ᥠ
| title="U+1961: TAI LE LETTER TSHA" | ᥡ
| title="U+1962: TAI LE LETTER NA" | ᥢ
| title="U+1963: TAI LE LETTER A" | ᥣ
| title="U+1964: TAI LE LETTER I" | ᥤ
| title="U+1965: TAI LE LETTER EE" | ᥥ
| title="U+1966: TAI LE LETTER EH" | ᥦ
| title="U+1967: TAI LE LETTER U" | ᥧ
| title="U+1968: TAI LE LETTER OO" | ᥨ
| title="U+1969: TAI LE LETTER O" | ᥩ
| title="U+196A: TAI LE LETTER UE" | ᥪ
| title="U+196B: TAI LE LETTER E" | ᥫ
| title="U+196C: TAI LE LETTER AUE" | ᥬ
| title="U+196D: TAI LE LETTER AI" | ᥭ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+197x
| title="U+1970: TAI LE LETTER TONE-2" | ᥰ
| title="U+1971: TAI LE LETTER TONE-3" | ᥱ
| title="U+1972: TAI LE LETTER TONE-4" | ᥲ
| title="U+1973: TAI LE LETTER TONE-5" | ᥳ
| title="U+1974: TAI LE LETTER TONE-6" | ᥴ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания